Francesco Giordano da Policastro – pittore settecentesco di Petilia Policastro
Francesco Giordano  – politico del XIX secolo
Francesco Giordano – paroliere, compositore
Francesco Giordano detto Franco Giordano – politico
Francesco Giordano - attore